TV4 (en ), en ), également connue sous le nom de TV Tamazight (en , en ), est une chaîne de télévision publique algérienne créée le mercredi . Il s'agit d'une chaîne en langue tamazight dans ses déclinaisons kabyle, chaoui, tamasheq, chenoui et mozabite.

Identité visuelle

Diffusion 

Depuis le  la chaîne fait partie du bouquet gratuit de Free, visible sur le canal 484.

La Chaîne 4 est diffusée, par le bias de la Télédiffusion d'Algérie (TDA), sur plusieurs satellites couvrant le Maghreb, le Moyen-Orient, l'Europe et l'Afrique :

 Chaîne et programmes accessible gratuitement sur Internet, via notamment playtv :

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 EPTV : Télévision Algérienne • Canal Algérie • A3 • Coran TV
 Académie algérienne de la langue amazighe
 Alger Chaîne 2
 Télévision en Algérie
 Axxam n Dda Mezian

Liens externes 
 
 Site officiel de l'EPTV
 Regarder la Chaîne 4 en direct sur DZ Replay

Établissement public de télévision
Chaîne de télévision en Algérie
Chaîne de télévision numéro 4
Chaîne ou station de télévision fondée en 2009
Chaîne de télévision en berbère
Chaîne de télévision communautaire
Chaîne de télévision diffusée en direct sur Internet